Simon János (1880–1914) levéltáros, kutató.
 Simon János (1915–?) labdarúgó (PEAC), olimpikon (1936, Berlin)
 Simon János (1929–2010) kosárlabdázó
 Simon János (1945) festőművész
 Simon János (1948) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Simon János (1954) politológus, a politikatudomány doktora, az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa
 Simon János (1962) labdarúgó (Volán, Haladás, Dunaújváros)